Turski sultani:
 Murat I.
 Murat II.
 Murat III.
 Murat IV.
 Murat V.

Ostalo:
 Murat (rijeka), rijeka u Turskoj, pritoka Eufrata
 Joachim Murat, francuski maršal